Wereldkampioenschap voetbal
FIFA-wereldbeker (de trofee)